Neotheropoda (que significa "novos terópodes") é um clado de dinossauros terópodes que inclui o ramo dos Coelophysoidea e outros terópodes mais avançados, sendo o único grupo de terópodes que sobreviveu ao evento de extinção Triássico-Jurássico. Todos os neoterópodes foram extintos no final do período Jurássico Inferior, exceto Averostra.

Classificação
Neotheropoda foi nomeado por Robert T. Bakker em 1986 como um grupo que inclui os subgrupos de terópodes relativamente derivados Ceratosauria e Tetanurae, e excluindo os Coelophysoidea.  No entanto, a maioria dos pesquisadores posteriores a usou para denotar um grupo mais amplo. Neotheropoda foi definido pela primeira vez como um clado por Paul Sereno em 1998 como Coelophysis mais pássaros modernos, que inclui quase todos os terópodes, exceto as espécies mais primitivas. Dilophosauridae era anteriormente considerado um pequeno clado dentro do Neotherpoda, mas mais tarde foi considerado parafilético.

O seguinte cladograma ilustra uma síntese das relações dos primeiros grupos de terópodes compilada por Hendrickx et al. em 2015.

Este segundo cladograma é baseado na redescrição de Dilophosaurus por Marsh e Rowe (2020).

Este terceiro cladograma é baseado na análise maior na descrição de Pendraig milnerae por Spiekman et al. 2021.

Terópodes
Dinossauros